Ги де Лаваль () — имя ряда представителей нескольких французских знатных родов.

Сеньоры (позже графы) де Лаваль 
 Ги I де Лаваль (ок. 980/990 — до 26 февраля 1062), сеньор де Лаваль;
 Ги II де Лаваль (до 1037/1038 — после 1105), сеньор де Лаваль;
 Ги III де Лаваль (1092/1100 — 1130/1142), сеньор де Лаваль;
 Ги IV де Лаваль (ум. 23 декабря 1180/1185), сеньор де Лаваль;
 Ги V де Лаваль (ум. 1210), сеньор де Лаваль с 1180/1185;
 Ги VI де Лаваль (ум. 8 сентября 1211), сеньор де Лаваль с 1210;
 Ги VII де Лаваль или Ги VII де Монморанси-Лаваль (ум. ок. 1267), сеньор де Лаваль с 1264;
 Ги VIII де Лаваль (ок. 1240 — 22 августа 1295), сеньор де Витре с 1254, сеньор де Лаваль с 1267;
 Ги IX де Лаваль (ум. 22 января 1333), сеньор де Лаваль и де Витре с 1295;
 Ги X де Лаваль (ум. 18 июня 1347), сеньор де Лаваль и де Витре с 1333;
 Ги XI де Лаваль (ум. 22 сентября 1348), сеньор де Лаваль и де Витре с 1347;
 Ги XII де Лаваль или Жан де Лаваль (ум. 21 апреля 1412), сеньор де Лаваль и де Витре с 1348;
 Ги XIII де Лаваль или Жан де Монфор (1385 — 14 августа 1414), сеньор де Лаваль и де Витре с 1412;
 Ги XIV де Лаваль или Франсуа де Лаваль-Монфор (28 января 1406 — 1 сентября 1486), граф де Лаваль и барон де Витре с 1429;
 Ги XV де Лаваль или Франсуа де Лаваль-Монфор (16 ноября 1435 — 28 января 1501), граф де Лаваль и барон де Витре с 1486;
 Ги XVI де Лаваль или Николас де Лаваль-Монфор (1 октября 1476 — 20 мая 1531), граф де Лаваль и барон де Витре с 1501;
 Ги XVII де Лаваль или Клод де Лаваль-Монфор (14 февраля 1522 — 25 мая 1547), граф де Лаваль и барон де Витре с 1531;
 Ги XVIII де Лаваль или Людовик де Сен-Мор (ум. 9 сентября 1572), граф Жуаньи, маркиз де Нель с 1545, граф де Лаваль и барон де Витре в 1547—1567;
 Ги XIX де Лаваль или Пол де Колиньи (13 августа 1555 — 15 апреля 1586), граф д’Аркур в 1561—1566, граф де Лаваль и де Монфор, барон де Витре и де Квинтин с 1567;
 Ги XX де Лаваль или Франсуа де Колиньи (5 мая 1585 — 3 декабря 1605), граф де Лаваль и де Монфор, барон де Витре и де Квинтин с 1586;
 Ги XXI де Лаваль или Генри III де Ла Тремойль (22 декабря 1598 — 21 января 1674), герцог де Туар с 1604, граф де Лаваль и де Монфор, барон де Витре и де Квинтин с 1605

Другие 
 Ги де Лаваль (ум. 1338), епископ Куимпера в 1324—1325, епископ Мана с 1326;
 Ги I де Лаваль-Луэ (ум. 1388), сеньор ле Луэ, де Бри, де Элме и де Фужеролье;
 Ги II де Лаваль-Луэ (ум. 19 декабря 1484), сеньор ле Луэ, де Монсабер, де Ла Фекн и де Марсилье, камергер короля Карла VII Французского, сенешаль Анжу.